Hagerman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hagerman (Idaho)
Hagerman (New Mexico)